Herrernes linjeløb ved VM i landevejscykling 2019 blev afholdt den 29. september 2019 i Harrogate, Storbritannien. Løbet var oprindelig sat til at være 285 kilometer, men blev på grund af oversvømmelser af vejbanen forkortet til 261,8 kilometer inden løbet. Løbet blev vundet af danske Mads Pedersen.

Deltagere

Danske ryttere 
 Jakob Fuglsang
 Michael Valgren
 Mads Pedersen
 Kasper Asgreen
 Magnus Cort
 Christopher Juul-Jensen
 Michael Mørkøv
 Casper Pedersen

Resultater

Eksterne henvisninger 

 

Linjeløb (herrer)